Horsham (West Sussex), een stad in West Sussex, Engeland
de lokale voetbalclub Horsham F.C.
Horsham (district), een district in West Sussex, Engeland
Horsham (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
Horsham (Victoria), een stad in Australië